Iglesia de San Fernando puede referirse a:

Iglesias

en España 
 Iglesia de San Fernando, en Vitoria.
 Iglesia de San Fernando Rey, en Santa Cruz de Tenerife.
 Iglesia de San Fernando Rey, en Burgos.

en Estados Unidos 
 Catedral de San Fernando, en San Antonio, Texas.

en Filipinas 
 Iglesia de San Fernando, en el distrito de Dilao de Manila.

en Italia 
 Iglesia de San Fernando, en Nápoles.